Soul Brothers — студийный альбом Рэя Чарльза и Милта Джексона, выпущенный в 1958 году на Atlantic Records.

Альбом был переиздан двухдисковым изданием вместе с диском Чарльза/Джексона Soul Meeting, включая дополнительные треки из той же сессии записи, не вошедшие в оригинальное издание LP.

Список композиций 
Все песни написаны Рэем Чарьзом если ен указано иное.

Оригинальное издание LP 
LP сторона A
 1. «Soul Brothers» (Джонс) — 9:34
 2. «How Long Blues» (Карр) — 9:15
LP сторона B
 1. «Cosmic Ray» — 5:21
 2. «Blue Funk» — 8:09
 3. «Bag’s Guitar Blues» (Джексоном) — 6:23 [моно версия LP]
 3. «'Deed I Do» (Хирч, Роуз) — 5:50 [стерео версия LP]

Переиздание на 2-х CD 
CD disk 1
 «How Long Blues» (Карр) — 9:16
 «Cosmic Ray» — 5:23
 «The Genius After Hours» — 5:24
 «Charlesville» — 4:55
 «Bags Of Blues» (Джексон) — 8:50
 «'Deed I Do» (Хирч, Роуз) — 5:50
 «Blue Funk» — 8:05
CD disk 2
 «Soul Brothers» (Джонс) — 9:34
 «Bag’s Guitar Blues» (Джексон) — 6:27
 «Soul Meeting» (Джексон) — 6:04
 «Hallelujah, I Love Her So» — 5:29
 «Blue Genius» — 6:40
 «X-Ray Blues» — 8:10
 «Love On My Mind» — 3:45

Участники записи 
 Рэй Чарльз — фортепиано, электрическое фортепиано, альтовый саксофон
 Милт Джексон — фортепиано, вибрафон
 Билли Митчелл — теноровый саксофон
 Конни Кэй — ударные
 Оскар Питтифорд — контрабас
 Скитер Бест — гитара

Примечания

Ссылки 
 Soul Brothers на discogs.com

Альбомы Рэя Чарльза
Альбомы Atlantic Records